Юнас Шестедт, Тор Юнас Шестедт (швед. Jonas Sjöstedt, нар. 25 грудня 1964 року, парафія Оскара Фредріка в Гетеборзі) — шведський політик, письменник.
 Маргарита Шестедт, також Шестедт-Краус, (17 листопада 1923(1923-11-17), Стокгольм, Швеція — 14 березня 2012(2012-03-14), Відень, Австрія) — шведсько-австрійська оперна співачка.